Le Tyran pirate (Legatus leucophaius) est une espèce de passereaux de la famille des Tyrannidae (Tyrannidés en français). C'est le seul représentant du genre Legatus.

Description 
Le tyran pirate a une ligne blanche au-dessus de l'œil qui va du front à l'arrière de la tête, la calotte est brune presque noire avec une tache centrale jaune partiellement dissimulée. Le dos, les scapulaires et le haut du croupion sont olive à brun grisâtre avec des bordures brunâtres peu visibles. Le bas du croupion est similaire mais borduré de roux ou cannelle. La queue est brun noirâtre légèrement bordée de cannelle terne. Les ailes sont brunâtres et se terminent, comme les secondaires et l'intérieur des primaires par du blanc terne. Les côtés de la tête sont noir sombre, la région du menton et la gorge sont de couleur blanche avec une étroite ligne sombre qui les sépare. Le bas de la gorge, la poitrine, les flancs et les plumes sous la queue vont de blanc à jaune pâle rayé de gris sombre. L'abdomen est jaune pâle ainsi que le dessous des ailes avec les plumes intérieures des primaires et secondaires cannelle. Il mesure entre 13,5 et 14,5 cm.

Répartition 
Il vit en Amérique latine (de la Sierra Madre orientale à l'État de Santa Catarina).

Habitat 
Cet oiseau fréquente les forêts ouvertes, les terres cultivées, les bords des routes et les limites des cours d'eau.

Alimentation 
Il se nourrit surtout de fruits, mais aussi d'insectes (odonates...).

Nidification

Sous-espèces 
D'après la classification de référence (version 9.1, 2019) du Congrès ornithologique international, cette espèce est constituée des deux sous-espèces suivantes (ordre phylogénique) :
 Legatus leucophaius variegatus (P.L. Sclater), 1857 ;
 Legatus leucophaius leucophaius (Vieillot), 1818.

Liens externes

Notes et références 

Tyrannidae
Oiseau d'Amérique centrale
Oiseau d'Amérique du Sud